Молодіжна збірна Південної Кореї з футболу представляє Південну Корею на міжнародних молодіжних турнірах з футболу.

Багаторазовий володар Юнацького (U-19) кубка Азії. Найкраще досягнення на молодіжних чемпіонатах світу — фінал чемпіонату 2019 року, в якому корейці поступилися збірній України і задовільнилися другим місцем.

Виступи на міжнародних турнірах

Чемпіонат світу U-20

    — країна-господар фінального турніру

Юнацький (U-19) кубок Азії з футболу

    — країна-господар фінального турніру

Турнір у Тулоні

Досягнення 
Юнацький кубок Азії
  Чемпіон (12): 1959, 1960, 1963, 1978, 1980, 1982, 1990, 1996, 1998, 2002, 2004, 2012
  Віце-чемпіон (4): 1962, 1971, 1972, 1992
  3-є місце (8): 1968, 1970, 1973, 1974, 1976, 2006, 2008, 2010

Посилання 
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації   

молодіжна
Південна Корея